Estación (de) San Francisco puede referirse a:

Argentina 
 Estación San Francisco (Mitre), ex estación del ferrocarril General Mitre, Córdoba.
 Estación San Francisco CC, ex estación del ramal CC y CC4 del ferrocarril General Belgrano, Córdoba.
 Estación San Francisco F, ex estación del ramal F3 del ferrocarril General Belgrano, Córdoba.
 Estación San Francisco Solano, terminal de ferrocarril en el partido de Quilmes (estado: abandonada).
 Estación San Francisco De Bellocq, terminal de ferrocarril en el partido de Tres Arroyos.

Chile 
 Estación San Francisco de Mostazal, estación de ferrocarril de la ciudad de San Francisco de Mostazal, Región de O'Higgins.

España 
 Estación de San Francisco, del Metro de Madrid.
 Estación de Loja-San Francisco, apeadero en Loja, Granada.